Han existido varios nobles llamados Enrique Estuardo:

Enrique Estuardo, príncipe de Gales;
Enrique Estuardo, rey consorte de Escocia;
Enrique Estuardo, duque de Gloucester.